Slaná může být:

 přídavné jméno ženského rodu vyjadřující slanost neboli salinitu
 jedna ze základních lidských chutí 

geografické pojmy
 Slaná – česká obec v okrese Semily
 Slaná (řeka) – řeka na Slovensku a v Maďarsku
 Slaná (přítok Udavy) – slovenský potok, přítok Udavy v povodí Laborce
 Slaná (přítok Jasenice) – slovenský potok, přítok Jasenice ve Štiavnických vrších
 Nižná Slaná – slovenská obec v okrese Rožňava
 Vyšná Slaná – slovenská obec v okrese Rožňava

Podobné názvy 
 Slaný – město v okrese Kladno
 Slané – polská vesnice, část města Kudowa-Zdrój

Rozcestníky - místopisné jméno